Kosovo je 17. februarja 2008 razglasilo neodvisnost od Srbije. Sledi seznam držav, ki so priznale neodvisno državo Kosovo, razvrščenih po datumu priznanja.

Sklici

2008 v politiki
Kosovo